En Pologne, Ulaski peut désigner : 

dans la voïvodie de Mazovie
 Ulaski, village du powiat de Maków,
 Ulaski, village du powiat de Pułtusk.

dans la voïvodie de Łódź
 Ulaski, village.